Bärsch ist der Familienname folgender Personen:

 Claus-Ekkehard Bärsch (1939–2020), deutscher Politikwissenschaftler und politischer Philosoph; Begründer der Religionspolitologie
 Georg Bärsch (auch Baersch; 1778–1866), Geheimer Regierungsrat der königlich preußischen Regierung, der erste Landrat des Landkreises Prüm
 Heinrich Bärsch (1899–1971), deutscher Architekt und stellvertretendes Vorstandsmitglied der Opel AG
 Jürgen Bärsch (* 1959), deutscher römisch-katholischer Theologe, Priester und Hochschullehrer
 Siegfried Bärsch (1920–2008), deutscher Politiker (SPD)

 Walter Bärsch (1914–1996), deutscher Pädagoge 

Siehe auch:
 Bersch